Kriel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kriel (* 1964), südafrikanischer Badmintonspieler
 Bianca Kriel (* 1985), südafrikanisch-schweizerische Schauspielerin
 Deejay Kriel (* 1995), südafrikanischer Boxer
 Hermanus Jacobus Kriel (1941–2015), südafrikanischer Jurist, Polizeiminister (1991–1995) und Premierminister Western Cape
 Jesse Kriel (* 1994), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Marianne Kriel (* 1971), südafrikanische Schwimmerin

Kriel steht für:

 Kriel (Gemeinde), bis 1888 eine Gemeinde im Landkreis Köln
 Ga-Nala, Ort in der südafrikanischen Provinz Mpumalanga, bis 2006 Kriel

Siehe auch:
 Kriel und Lind
 Criel
 Creal